Osoby o tym nazwisku:
 Pierre Cardon – francuski as myśliwski 
 Simeone Maria Cardon – katolicki duchowny

Miejscowości:
 Cardon – wieś w Rumunii, w okręgu Tulcza, w gminie C.A Rosetti